Il singolare del Canada Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick Rafter ha battuto in finale Richard Krajicek 7–6 (7–3), 6–4.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Pete Sampras (quarti di finale)
 Petr Korda (secondo turno)
 Patrick Rafter (campione)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Jonas Björkman (quarti di finale)
 Richard Krajicek (finale)
 Tim Henman (semifinali)
 Andre Agassi (semifinali)

  Albert Costa (terzo turno) 
  Goran Ivanišević (terzo turno) 
 n/a
  Gustavo Kuerten (primo turno) 
  Jan Siemerink (primo turno) 
  Mark Philippoussis (terzo turno) 
  Fabrice Santoro (secondo turno) 
  Wayne Ferreira (primo turno) 
  Nicolas Kiefer (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1998
ATP Tour 1998